Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 21 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Catherine Suire.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Brighton
Sport en Angleterre en 1985
Tennis en octobre 1985